Termin proteinska fosfataza 2A ima više značenja.

 Proteinska fosfataza 2, enzim
 (Miozin-laki-lanac) fosfataza, enzim